Anita Klüpfel, Zwitserse schermster en olympisch deelneemster
 Karl August Klüpfel (1810-1894), Duits historicus en schoonzoon van Gustav Schwab